Porfyr kan henvise til:

 Porfyr (filosof) – ca. 232-305?, en syrisk filosof, nyplatoniker og Plotins mest fremstående elev.
 Porfyr (bjergart) – en bjergart